Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorů na newyorském grandslamu US Open 2013 byl britsko-portugalský pár Kyle Edmund a Frederico Ferreira Silva, jehož členové nestartovali společně. Edmund se rozhodl turnaje nezúčastnit. Silvovým spoluhráčem se stal francouzský tenista Quentin Halys, s nímž se opět probojoval do finále. Do soutěže nastoupilo třicet dva párů.

Juniorku čtyřhry vyhrála polsko-americká nenasazená dvojice Kamil Majchrzak a Martin Redlicki, když ve finále zdolala francouzsko-portugalský pár Quentin Halys a Frederico Ferreira Silva po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Pro oba vítěze to byla premiérová grandslamová trofej.

Nasazené páry 

  Borna Ćorić /  Stefan Kozlov (1. kolo)
  Cristian Garín /  Nicolás Jarry (1. kolo)
  Karen Chačanov /  Daniil Medveděv (1. kolo)
  Jošihito Nišioka /  Jorge Brian Panta (2. kolo)
  Hyeon Chung /  Duck Hee Lee (2. kolo)
  Andrej Rubljov /  Alexander Zverev (čtvrtfinále)
  Clement Geens /  Noah Rubin (2. kolo)
  Thanasi Kokkinakis /  Gianluigi Quinzi (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= A Rubljov  A Zverev
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= SC Hong  YS Kim
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=[9]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= J Härteis  H Wagner
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=[11]

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013